Интегральные тригонометрические функции:
 Интегральный синус
 Интегральный косинус
 Интегральный гиперболический синус
 Интегральный гиперболический косинус
 Спираль Нильсена (клотоида)

См. также 
 Интегральная показательная функция
 Интегральный логарифм